Сборная Нидерландов по шахматам представляет Нидерланды на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Нидерландов. Наивысший рейтинг сборной — 2682 (2012).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:
 На шахматных олимпиадах: Ян Тимман (13 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Люк Ван Вели (7 раз)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Серебряный призёр — 1976
  Бронзовый призёр — 1988
Всего: 2 медали

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Двукратный чемпион — 2001, 2005

Всего: 2 медали

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Кик Лангевег
  4-я доска (1966)
  4-я доска (1980)
  3-я доска (1970)

 На командных чемпионатах Европы: 
 Ян Тимман — 1-я доска (1983)
 Сергей Тивяков — 3-я доска (2003)
 Димитри Рейндерман — резервная доска (1999)
 Фрисо Нейбур — резервная доска (2001)

Примечания

Ссылки 

Ш
Н
Шахматы в Нидерландах